Zopfia — рід грибів родини Zopfiaceae. Назва вперше опублікована 1874 року.

Класифікація 
До роду Zopfia відносять 16 видів:

Примітки 

1874 у науці